Айше Эркмен (, род. 1949) — современная немецко-турецкая художница, по своему стилю близкая к минимал-арту, объект-арту и концептуализму и работающая в жанрах перформанса и инсталляции.

Биография 
Родившаяся в 1949 году в Стамбуле, где она также получила образование скульптора в Академии искусств (в настоящее время — Университет изящных искусств имени Мимара Синана), уже в 1970-х годах она начала свою выставочную карьеру. Мировую известность Айше Эркмен приобрела однако лишь в 1990-х годах, после того как она в 1993 году получила годовую стипендию ДААД для дальнейшей работы в Берлине.

В летний семестр 1998 года она работала в университете Касселя (профессура имени Арнольда Боде), и в 2001 — 2005 годах — в Высшей школе изобразительных искусств Штеделя во Франкфурте-на-Майне. В 2010 году став приглашённым профессором Академии искусств в Мюнстере, она возглавляла затем здесь кафедру скульптуры (после ).

В 2011 году Айше Эркмен представляла Турцию на 54 Биеннале в Венеции с проектом plan B.

Из многочисленных арт-интервенций Эркмен следует упомянуть её участие в выставке Skulptur. Projekte в Мюнстере в 1997 и в 2017 годах и акцию Shipped Ships, проведённую по заказу Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

Награды и премии 
 2002 год: премия имени Марии Сибиллы Мериан () гессенского министерства науки и искусств

 2012 год: член берлинской Академии искусств

Известные произведения (выборка) 
 Taklit (1987—2017)
 Am Haus (1994), турецкие суффиксы на жилом доме в берлинском районе Кройцберг
 обогреваемая скамейка (1997) у ТЭЦ в берлинском районе Митте
 Mines (1997), напоминание об опасности противопехотных мин
 Shipped Ships (2001)
 Netz (2006), Берлин
 Crystal Rock (2008) на здании банка NRW.Bank в Дюссельдорфе
 Gemütliche Ecken (2009, Грац)
 Glassworks (2015, Мезанталь)

Выставки 
 1997: Skulptur.Projekte, Мюнстер
 2000: Kwangju Biennale, Кванджу
 2001: Museum Friedericianum, Кассель
 2001: Berlin Biennale, Берлин
 2002: «Kein gutes Zeichen», Wiener Sezession, Вена
 2004: «bound to/gebunden an», Museum Abteiberg, Мёнхенгладбах
 2005: «durchnässt», Kunsthalle Schirn, Франкфурт-на-Майне
 2008: «Weggefährten», Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Берлин
 2008: K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Дюссельдорф
 2008 «Above the Fold» (совместно с Ceal Floyer и David Lamelas), Kunstmuseum Basel, Базель
 2010: «Turm 79», Emscherkunst.2010, Рурская область (в рамках проекта Культурная столица Европы)
 2017: «On Water», Skulptur.Projekte, Мюнстер
 2017: «displacements/entortungen» (совместно с Моной Хатум), Museum der bildenden Künste, Лейпциг (18.11.2017—18.02.2018)

Примечания

Литература 
 von Bismark, Beatrice: Ayşe Erkmen. Chatter // Da-Zwischen. Zeitgenössische Kunst in Deutschland / Entre-Deux. Art Contemporain en Allemagne / In Transit. Contemporary Art in Germany (=Ausstellungskatalog Centre Albert Borschette). Brüssel, Institut für Auslandsbeziehungen, 1994. S. 148-149.
 Eldem, Edhem: Plan B: Ayşe Erkmen. Istanbul, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfi, 2011. ISBN 978-975-7363-93-4.
 Erkmen, Ayşe: Kunst im Raum. Vortrag auf dem internationalen Kongress "Kunst im öffentlichen Raum" an der Akademie der Bildenden Künste München, Februar 2000 // Public Art. Kunst im öffentlichen Raum (Hrsg. v. Florian Matzner). Ostfildern-Ruit, 2001. ISBN 978-3-7757-9147-2 S. 71-81.
 Das Haus, Ev, The house. Berlin, 1993. ISBN 3-89357-041-1.
 In Berlin. Berlin, 1995. ISBN 3-89357-050-0.
 I-MA-GES. Recklinghausen, 1997. ISBN 3-929040-33-6.
 Kantor, Maïa, " Erkmen, Yaël [Istanbul 1949] ", dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque et Mireille Calle-Gruber (dir.), Le dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, 2013, p. 1443.
 Kein gutes Zeichen. Wien, 2002. ISBN 3-901926-42-9.
 Nakas, Kassandra: Vermintes Gelände. Ayşe Erkmens Arbeit mit Orten und Räumen / Mine Field. Ayşe Erkmen´s Work with Sites and Spaces // Above the Fold. Ayşe Erkmen, Ceal Floyer, David Lamelas (= Ausstellungskatalog Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst.  Hrsg. v. Nikola Dietrich). Ostfildern, 2008. ISBN 978-3-7757-2229-2 S. 13ff. 
 Vogel, Sabine: Manchmal wie ein Detektiv. Berlin-Istanbul: Ayşe Erkmen im Fax-Interview // Erzählen (=Ausstellungskatalog Akademie der Künste Berlin). Berlin, 1994.

Современные художники Германии
Современные художники Турции
Скульпторы Германии
Скульпторы Турции
Художницы Турции
Художницы Германии XXI века